Desa Tebel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tebel (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 112,73), Jawa Timur, 
 Desa Tebel (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 112,28), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar